Востряко́во:
 Востряково — микрорайон в Москве.
 Востряково — бывшее название (до 2010 года) платформы «Мещёрская» Киевского направления МЖД.
 «Востряково» — платформа Павелецкого направления МЖД.
 Востряково — бывший посёлок городского типа в Московской области, в 2004 году включённый в состав города Домодедово.
 Востряково-1 — название микрорайона Авиационный города Домодедово до 2004 года.